Vela de vaixell, element de tela que serveix per a propulsar una embarcació
 Vela esportiva, esport nàutic practicat amb embarcacions mogudes per mitjà de veles
 Vela de molí, tros de tela que serveix per captar de l'energia eòlica per a un molí
 Constel·lació de la Vela
 Vela o gaia (porció de terra), porció de terreny irregular
 Cayo Vela Marqueta (Brea, Saragossa, 1885), compositor aragonès
 Vela (satèl·lit)